Vzhodna Tirolska, (), je eksklava avstrijske zvezne dežele Tirolska, ločena od glavnega Severno Tirolskega dela s kratko skupno mejo z zvezno deželo Salzburgom in italijansko Južno Tirolsko (Südtirol, ). Upravno središče in okraj je mesto Lienz.

Tirolska